Taddei – famiglia fiorentina

Persone
Alessandro De Taddei – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
Annarosa Taddei – pianista italiana
Arnaldo Taddei – calciatore italiano
Ezio Taddei – anarchico, scrittore e antifascista italiano
Filippo Taddei – economista e politico italiano
Gino Taddei – tenore italiano
Gioacchino Taddei – chimico, medico e politico italiano
Giorgio Taddei – imprenditore italiano
Giuseppe Taddei – baritono italiano
Luigi Taddei – pittore svizzero
Malachia Marchesi De Taddei – militare italiano
Marco Taddei – sceneggiatore italiano
Maria Taddei – politica italiana
Maurizio Taddei – archeologo, accademico e orientalista italiano, indianista
Nazareno Taddei – linguista, scrittore e regista italiano
Paolino Taddei – politico italiano
Pier Paolo Taddei – ex tiratore a segno sammarinese
Rainero Taddei – patriota e militare italiano.
Riccardo Taddei – calciatore italiano
Rodrigo Taddei – calciatore brasiliano
Sergio Taddei – ex calciatore italiano
Severino Taddei – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore
Taddeo Taddei – mecenate e umanista italiano
Tresy Taddei – attrice e circense italiana
Vincenzo Taddei – politico e funzionario italiano

Altro
Casa Taddei – edificio storico di Firenze
Palazzo Taddei – palazzo di Firenze
Tondo Taddei – bassorilievo marmoreo
Villa Taddei – villa nel comune di Fiesole